Siegessäule es una palabra alemana que significa «Columna de la victoria». Se puede referir a las siguientes acepciones:

 Columna de la victoria, un monumento en la ciudad de Berlín.
 Siegessäule, una revista LGBT editada en Berlín.